Matra eller Mátra kan syfta på:

 Matra – ett franskt bilmärke och biltillverkare 1945–
 Matra F1 – ett racingstall med anknytning till biltillverkaren 1965–1974
 Matra F1 (motortillverkare)  – en motortillverkare med anknytning till racingstallet
 Matra International – tävlingsnamn för Tyrrell ett brittiskt racingstall 1968–1969
 1513 Mátra – en asteroid

Geografi

Frankrike 

 Matra, Haute-Corse, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Ungern 

 Mátra, bergskedja,